Ангелина Дмитриевна Золоцевская (3 июня 1902 — 3 марта 1963) — участница Гражданской и Великой Отечественной войн, кавалер Ордена Боевого Красного Знамени, после войны — заместитель заведующего Псковским областным отделом культуры.

Биография 
Ангелина Дмитриевна Золоцевская родилась 3 июня 1902 в селе Святые Горы (ныне Пушкинские Горы) Псковской губернии в семье швеи. Закончила Псковскую Александровскую гимназию, после чего, в 1918 году, вступила пулемётчицей в ряды Красной армии во Второй Красноармейский полк под командованием А. И. Черепанова.

На Восточном фронте попала в плен к белогвардейцам, успешно бежала из концлагеря в Харбине, после чего участвовала в боях с японцами в партизанском отряде Сергея Лазо.

В годы Великой Отечественной войны преподавала в военном училище. Получив известие о гибели двух сыновей на фронте, отправилась в действующую армию и прошла Днепропетровск, Карпаты, всю Венгрию, закончив боевой путь в Праге.

После демобилизации в 1946 году занимала должности заместителя заведующего Псковским областным отделом культуры и заведовала научно-методическим и библиографическим отделом Псковской областной библиотеки.

Скончалась 3 марта 1963 года в Пскове, похоронена на .

Награды и память 
 Кавалер Ордена Боевого Красного Знамени
 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и другие награды
 В 1964 году имя Ангелины Золоцевской было присвоено одной из улиц Пскова.

Примечания

Литература 
 Тиммерман О. В строю бессмертных // Молодой ленинец. — 1978, 23 февраля.

Участники Гражданской войны в России